Bassein steht für

 alter Name der Stadt Pathein in Myanmar.
 alter Name der Stadt Vasai in Indien, heute Teil der Stadt Vasai-Virar.